Guacamote o huacamote es un nahuatlismo de cuauhcamohtli 'árbol de camote'. Es el nombre común de las siguientes especies vegetales:

Manihot aipi
Manihot esculenta
Manihot dulcis

Notas